Muntanyà (l'Espunyola), masia al terme municipal de l'Espunyola (Berguedà)  
 Muntanyà (Navès), mas al Solsonès
 El Muntanyà, masia a Seva (Osona)